Lonely – singolo di Medina
 Lonely – singolo di Akon
 Lonely – singolo delle 2NE1
 Lonely – singolo delle Sistar del 2017
 Lonely – singolo di Diplo del 2019
 Lonely – singolo di Joel Corry del 2020
 Lonely – singolo di Justin Bieber e Benny Blanco del 2020
 Lonely – singolo degli Imagine Dragons del 2021